Hisponinae — подсемейство пауков из семейства пауков-скакунчиков. Известно около 50 видов.

Распространение 
Встречаются в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии с наибольшим видовом разнообразием на Мадагаскаре.

Описание 
У представителей подсемейства Hisponinae есть характерная перетяжка или бороздка на карапаксе сразу за мелкими глазами. У них есть некоторые общие черты с таковыми из гораздо более крупного подсемейства Salticinae, такие как уменьшение размера задних срединных глаз и потеря протока луковицы пальп самцов. У самок Hisponinae на педипальпе очень сильно редуцирован коготь лапки (у Salticinae этот коготь полностью отсутствует).

Систематика 
Включает 9 родов и около 50 видов.

Внешняя филогения 
Рассматриваются в качестве одной из продвинутых ветвей на филогенетическом древе семейства пауков-скакунов. Подсемейство Hisponinae считается сестринской группой по отношению к подсемейству Salticinae.

Классификация 
Группа была впервые выделена в 1901 году французский арахнолог Эжен Симон под названием «Hisponeae». Впоследствии его стали рассматривать как подсемейство Hisponinae, часто используя неофициальное название «hisponines». Ревизию группы провёл в 2015 году канадский арахнолог Мэддисон, который сделал полную реклассификацию всего семейства пауков-скакунчиков, часть групп расформировал.

 Hispo  Simon, 1886 (9 видов, Африка, Мадагаскар)
 Jerzego Maddison, 2014 (3 вида, Южная и Юго-Восточная Азия)
 Massagris Simon, 1900 (7 видов, Южная Африка)
 Tomobella Szűts & Scharff, 2009 (2 вида, Мадагаскар)
 Tomocyrba Simon, 1900 (6 видов, Мадагаскар)
 Tomomingi Szűts & Scharff, 2009 (8 видов, Африка)

Ископаемые роды описаны русско-американским зоологом Александром Ивановичем Петрункевичем (1875—1964) из балтийского янтаря:
 †Almolinus Petrunkevitch, 1958 (3 вида)
 †Gorgopsina Petrunkevitch, 1955 (17 видов)
 †Prolinus Petrunkevitch, 1958 (1 вид)

Примечания

Литература 
 
 Simon E. (1901): Histoire naturelle des araignées 2(3): 381—668.

Ссылки 
 

Пауки-скакунчики
Таксоны, описанные Эженом Симоном